Fröling ou Froling est un nom de famille suédois notamment porté par :

  (1880-1962), acteur suédois,
 Ewa Fröling (1952-), actrice suédoise,
  (1996-), joueur de basket-ball australien,
  (1980-), actrice, animatrice de télévision et mannequin suédois.

Notes et références